The Boondocks, een Nederlandstalige rockband
The Boondocks, een stripreeks van Aaron McGruder
The Boondocks, een animatieserie gebaseerd op de stripreeks die wordt uitgezonden op Adult Swim